Mittelelbe steht für:

 Elbe, mittlerer Flusslauf, siehe auch Biosphärenreservat Mittelelbe
 Taube Elbe (Zollelbe), Altarm der Elbe